Askim bezeichnet:

 eine norwegische Stadt, siehe Askim
 einen Stadtteil von Göteborg in Schweden, siehe Askim (Göteborg)

Askim ist der Familienname folgender Personen:
 Per Askim (1881–1963), norwegischer Marineoffizier